Syttende etape af Tour de France 2012 var en 143,5 km lang bjergetape. Den blev kørt torsdag den 19. juli fra Bagnères-de-Luchon til Peyragudes.

 Etape: 17. etape
 Dato: 19. juli
 Længde: 143,5 km
 Gennemsnitshastighed: 34,142 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Loures-Barousse) 
Efter 81 km

1. bjergspurt (Col de Menté) 
1. kategori stigning på Col de Menté, efter 27,5 km (1.349 m; 9,3 km à 9,1 %)

2. bjergspurt (Col des Ares) 
2. kategori stigning på Col des Ares, efter 55,5 km (797 m; 6 km à 5,3 %)

3. bjergspurt (Côte de Burs) 
3. kategori stigning på Côte de Burs, efter 76 km (592 m; 1,2 km à 7,6 %)

4. bjergspurt (Port de Balès) 
HC-kategori stigning på Port de Balès, efter 111,5 km (1.755 m; 11,7 km à 7,7 %)

5. bjergspurt (Peyragudes) 
1. kategori stigning på Peyragudes, efter 142,5 km (1.603 m; 15,4 km à 5,1 %)

Resultatliste

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 17

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 17